El Torneig de Queen's Club 2014, oficialment conegut com a AEGON Championships 2014 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juny de 2014 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista búlgar Grígor Dimitrov va guanyar el tercer títol de l'any i el primer sobre gespa de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014